Сантијаго Тетепек има више значења:

 Општина Сантијаго Тетепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Тетепек (Сантијаго Тетепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику